Tenisový turnaj WTA Tour Championships 2008 (známý také jako Sony Ericsson Championships) se konal ve dnech 4.–9. listopadu, poprvé v hlavním městě Kataru Dauhá. Hrál se v areálu Khalifa International Tennis  and Squash Complex na venkovních kurtech s tvrdým povrchem. Je to závěrečný turnaj sezóny, jehož se účastní 8 nejvýše postavených tenistek podle žebříčku WTA Champions Race. Odměny činily 4 450 000 dolarů.

Ve dvouhře poprvé zvítězila Američanka Venus Williamsová a ve čtyřhře titul obhájil současný nejlepší pár světa Cara Blacková a Liezel Huberová.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Finálové zápasy 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Věra Zvonarevová
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Jelena Dementěvová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3=1
| RD1-team3= Jelena Jankovićová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Venus Williamsová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=8
| RD2-team1= Věra Zvonarevová
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=2
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Venus Williamsová
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3=6| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=
}}

 Zápasy ve skupinách 
 Bílá skupina VýsledkyTabulka Kaštanová skupina VýsledkyTabulka'''

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Finálové zápasy

Externí odkazy 
 

Turnaj mistryň
WTA Tour 2008